Радищево (до 1918 года — Дворянская Те́решка (Дмитриевское)) — посёлок городского типа в Ульяновской области России, административный центр Радищевского района и Радищевского городского поселения.

История 
Дворянская Терешка (Дмитриевка), село владельческое при речке Терешка, возникло в первой половине XVIII века и относилось к Завальному стану Синбирского уезда.

Петр I в короткое время раздал земли разным служивым людям из русских, а отчасти и татарским мурзам. Раздача производилась по одной грамоте нескольким лицам. И в одном месте насчитывалось 20 и более мелкопоместных владельцев. Особенно много владельцев оказалось в Дворянской Терешке и Безобразовке. В Дворянской Терешке к 1793 году было 22 помещика. Первые поселенцы — солдаты и казаки.

В 1748 году был построен первый придел церкви был отделан и освящен во имя святого Димитрия Солунского, раньше самой церкви. Второй придел был освящён во имя Феодоровской Божьей Матери.

С 1777 года в селе находилось имение А. П. Радищева — деда писателя А. Н. Радищева.

С 1780 году село Дмитриевское, Дворянская Терешка тож в составе Хвалынского уезда Саратовского наместничества, в результате реформы Екатерины Великой. С декабря 1796 по март 1797 — в составе Пензенской губернии. Указом от 5 марта 1797 года Пензенская губерния была переименована в Саратовскую губернию.

В 1790 году в имении Радищевых было 164 души крестьян. Всего же у отца писателя Николая Афанасьевича к моменту раздела имений между его детьми в 1798 году было 3000 душ крестьян и 8 имений в разных губерниях. После раздела имение в Дворянской Терешке досталось брату А. Н. Радищева Иосифу, «убитому в сражении в 1807 году», а имение после его гибели досталось старшим сыновьям писателя — штабс-капитану Василию Александровичу и титулярному советнику Николаю Александровичу. В 1837 году имение было продано за долги.

В 1840 году помещики Дмитриевки (Дворянская Терешка) переселили часть крестьян на новые земли, где основали деревню Новая Дмитриевка.

В Списке населённых мест Российской империи по сведениям за 1859 год, Дворянская Теришка (Дмитриевское) упоминается как владельческое село Хвалынского уезда Саратовской губернии, расположенное при речке Терешке по просёлочному тракту из Хвалынска в город Кузнецк (через село Елшанку) на расстоянии 40 вёрст от уездного города. В населённом пункте насчитывалось 46 дворов, проживали 199 мужчин и 176 женщин, имелась православная церковь, проводились 2 ярмарки.

В 1888 году на средства прихожан была построена новая церковь: деревянная, с такой же колокольней, тёплая, двухпрестольная. Главный — во имя святого великомученика Димитрия Солунского, придел — во имя святителя Николая Чудотворца, где иконостас был устроен на средства крестьянина Алексея Белоусова.

После отмены крепостного права (1861) население села стало быстро расти. Согласно переписи 1897 года в Дворянской Терешке проживали 2939 жителей (1503 мужчины и 1436 женщин), из них православных — 2803.

Согласно Списку населённых мест Саратовской губернии 1914 года Дворянская Терешка являлась волостным селом Дворянско-Терешской волости. По сведениям за 1911 год в селе проживали преимущественно бывшие помещичьи крестьяне, великороссы, составлявшие 7 сельских обществ (от 7 до 78 дворов). Всего в селе насчитывалось 233 приписанных и 57 посторонних хозяйств (дворов), проживали 1726 жителей. В селе имелись 2 церкви, 2 церковно-приходские и 1 земская школы, ветеринарный пункт, фельдшерско-акушерский пункт, приёмный покой, проводилась ярмарка, работал базар.

Переименовано в октябре 1918 года в Радищево, в честь Радищева А. Н..

В 1928 году в составе Новоспасского района Сызранского округа Средне-Волжской области / Средне-Волжского края (с 1930).

В 1930 году в Радищево было создано три колхоза: «12 годовщина Октября», «Коллективист», им. Свердлова. В 1951 году колхозы объединились в один — колхоз имени Жданова.

В 1935 году село стало административным центром Радищевского района Куйбышевского края. С 1936 года в составе Куйбышевской области.

С 19 января 1943 года в составе Ульяновской области.

Статус посёлка городского типа — с 28 февраля 1978 года.

В 2004 году — административный центр Радищевского городского поселения.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Инфраструктура 
Действует Радищевский технологический техникум. МОУ «Радищевская средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Д. П. Полынкина», МБОУ " Радищевская СШ №2 имени А.Н. Радищева".

Известные люди 
 Полынкин, Дмитрий Павлович — Герой Советского Союза;
 Кузьмина, Нина Николаевна — российский педагог, Герой Социалистического Труда (1968), с 1960 года директор Радищевской средней школы.
 Кулагина, Инна Михайловна — советский зоотехник. Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958—1962). Заслуженный зоотехник РСФСР (1965). Герой Социалистического Труда (1966).
 Колбёшин, Анатолий Иванович — советский и российский певец, заслуженный работник культуры РФ (1982), заслуженный артист РФ (1996), лауреат премии им. Л.В. Собинова (1999)

Достопримечательности 
 ОХРАННАЯ (КАРАУЛЬНАЯ) ГОРА. Находится на левом берегу реки Терешки близ Радищево. Названа по находившемуся на ней сторожевому (охранному) посту проходящей здесь в восьмидесятые годы XVII столетия Сызранской сторожевой линии.
 Памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне (1965)

Литература 
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Примечания

Ссылки 
 История заселения Радищевского края
 Летопись симбирского крестьянства

Населённые пункты Радищевского района
Посёлки городского типа Ульяновской области
Районные центры Ульяновской области